Bertero peut faire référence à :

Carlo Luigi Giuseppe Bertero (1789-1831), botaniste italien,
Bertero albizia, autre nom pour Albizia berteriana.